Loch steht für:
 Loch (Familienname)
 Loch (Einheit), ein Volumenmaß
 Loch (Flurname), in Ortsnamen Wald oder Sumpfwiese
 in der Festkörperphysik ein Quasiteilchen, siehe Defektelektron
 das genormte Ziel beim Golf, siehe Golfplatz #Loch

Loch (bzw. irisch Lough) steht für:
 Loch (Gewässer), ein See oder Fjord

Loch ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Loch (Australien), Ort in Victoria, Australien
 Loch (Bruck), Ortsteil der Gemeinde Bruck, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Loch (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Loch (Grafing bei München), Ortsteil der Stadt Grafing bei München, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Loch (Hartenstein), Ortsteil der Gemeinde Hartenstein, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Loch (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Loch (Hohenwart), Ortsteil des Marktes Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Loch (Hollfeld), Ortsteil der Stadt Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Loch (Königstein), Ortsteil des Marktes Königstein, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Loch (Lautrach), Ortsteil der Gemeinde Lautrach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Loch (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Loch (Nittendorf), Ortsteil des Marktes Nittendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Loch (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Loch (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Loch (Rheinbach), Ortsteil von Rheinbach, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Loch (Rohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Loch (Solingen), Hofschaft in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Loch (Stein), Ortsteil der Stadt Stein, Landkreis Fürth, Bayern
 Loch (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Loch (Wallersheim), Weiler der Ortsgemeinde Wallersheim im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Loch (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Loch (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Loch (Gemeinde Fließ), Ort bei Fließ in Tirol
 Loch (Gemeinde Gaschurn), Rotte im Montafon bei Gaschurn, Vorarlberg
 Loch (Gemeinde Schwarzenberg), Ort bei Schwarzenberg, Vorarlberg
 Dolina (Krajková), bis 1947 Loch, Ortsteil von Krajková, Okres Sokolov, Tschechien

Burgen:
 Burg Loch (Eichhofen), die Ruine einer Höhlenburg im bayerischen Nittendorf
 Burg Loch (Pinswang), die Ruine einer Höhlenburg über Pinswang in Tirol

Sonstiges:
 Mühlenberger Loch, Elbbucht bei Hamburg, größtes Süßwasserwatt Europas
 Loch (Senzenbach), rechtes Nebenbachtal zum Senzenbach vor Roßstaig, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Loch, Bestandteil von Filmtiteln:
 Das Loch (1960), französischer Spielfilm
 Das Loch (1994), deutscher Kurzfilm

Siehe auch:
 Altloch
 Entlassungsloch
 Loc’h
 Loch-Klasse
 Löcher 
 Lochen
 Lochung
 Überlaufloch